Brzuśnia – wieś w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Opoczno

2 cieki w Polsce:
 Brzuśnia – struga, dopływ Drzewiczki
 Brzuśnia – struga, dopływ Mrogi

Zobacz też 
 Brzuśnik